Der Furggbach ist ein Bach
 in Naters, der in den Baltschiederbach mündet, siehe Furggbach (Baltschiederbach)
 in Saas-Almagell, der in die Saaser Vispa mündet, siehe Furggbach (Saaser Vispa)
 in Zermatt, der in die Gornera mündet, siehe Furggbach (Gornera)